Раушенбах () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Раушенбах, Аксель (род. 1967) — немецкий фигурист, выступавший в парном разряде.
 Раушенбах, Борис Викторович (1915—2001) — советский физик-механик, один из основоположников советской космонавтики.

См. также 
 Раушенберг